O Super 10 de 2012 foi a XLIX edição da competição a nona organizada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), disputada pelas dez melhores equipes de rugby do Brasil.
O torneio começou no dia 30 de junho e terminou no 30 de setembro com a vitória do São José Rugby Clube.

Equipes participantes

Fórmula de disputa 
Os times foi divididos em dois grupos na primeira fase e se enfrentaram em jogos eliminatórios na etapa seguinte. Os primeiros de cada grupo jogaram contra os quartos colocados da chave oposta. Os confrontos seguiram com partidas entre segundos e terceiros lugares. Os quintos colocados jogaram contra a repescagem do rebaixmento.

 As equipes foi divididas de acordo com suas posições no Super 10 de 2011 entre parênteses

1º Fase

Fonte:

Grupo Amarelo

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo Verde

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Fase Final
Fonte:

Quartas de finais

Disputa de 9º Lugar

Semifinais do 5o ao 8o lugar

Semifinais

Disputa do 7º lugar

Disputa do 5º lugar

Disputa do 3º lugar

Final

Campeão

Repescagem para o Brasileiro 2013
Repescagem entre a última classificada do Brasileirão e a vencedora da Copa do Brasil de Rugby de 2012 para determinar a equipe que irá participar o Campeonato Brasileiro de Rugby de 2013.
Vencedor foi o Belo Horizonte Rugby Clube que permanece no Super10.

 Com esse resultado o BH Rugby permanecerá no Campeonato Brasileiro de Rugby de 2013.

Ver também 
 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa do Brasil de Rugby de 2012

Ligações externas 
 Página oficial do Super 10
 Página oficial da CBRu

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2012 no Brasil